

Astronomia
 3819 Robinson – asteroide della fascia principale

Geografia

 Robinson – fiume della Virginia

 Robinson – città fantasma della California
 Robinson – città della Contea di Kidder, Dakota del Nord
 Robinson – capoluogo della Contea di Crawford, Illinois
 Robinson – città della Contea di Brown, Kansas
 Robinson – township della Contea di Ottawa, Michigan
 Robinson – township della Contea di Allegheny, Pennsylvania
 Robinson – township della Contea di Washington, Pennsylvania
 Robinson – città della Contea di McLennan, Texas

Persone

Televisione 
I Robinson – serie televisiva statunitense
Robinson – programma televisivo in onda su Rai 3 dal 2012 condotto da Luisella Costamagna

Altro 
 Robinson – rivista a fumetti edita in Francia
 Robinson – romanzo di Muriel Spark del 1958
 Robinson – inserto culturale del quotidiano La Repubblica
 Robinson Crusoe – romanzo di Daniel Defoe
 Robinson College – college dell'Università di Cambridge
 Robinson Helicopter – produttore di elicotteri civili
 Robinson, come salvarsi la vita – album di Roberto Vecchioni del 1979